Mecz finałowy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010 odbył się 11 lipca 2010 na First National Bank Stadium w Johannesburgu i wygrała go drużyna Hiszpanii, która pokonała drużynę Holandii. Wyłoniono zwycięzcę Mistrzostw Świata spośród dwóch drużyn, które wygrały swoje półfinałowe mecze. W pierwszym półfinale spotkały się drużyny Urugwaju i Holandii (zwycięstwo Holandii). W drugim półfinale spotkały się drużyny Niemiec i Hiszpanii (wygrana Hiszpanii).

Uczestnicy 
  vs

Droga do finału

Mecz

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2010
Mecze finałowe Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej